Le mot équivalence peut avoir plusieurs significations :

 en radioprotection, le rem et le rep sont deux unités signifiant respectivement röntgen equivalent men (en français röntgen équivalent homme) et röntgen equivalent physical (en français röntgen équivalent physique) ;
 en titrimétrie, le point d'équivalence (à compléter) ;
 en chimie, un équivalent est une unité de mesure de concentration ;
 en logique et en mathématiques :
 une équivalence de deux propositions correspond à une double implication (l'une implique l'autre et vice-versa),
 une relation d'équivalence sur un ensemble met en relation certains éléments qui sont similaires par une certaine propriété,
 les équivalents de fonctions sont des fonctions plus simples qui ont des comportements similaires au voisinage d'un certain point,
l'équivalence est aussi une notion de théorie des catégories ;
deux matrices sont dites équivalentes si elles représentent la même application linéaire dans des bases différentes ;
 en informatique, deux caractères sont équivalents s'ils représentent la même information (lire Normalisation Unicode et Équivalence Unicode) ;
 dans les systèmes scolaires :
 les équivalences permettent de se réorienter en conserver son niveau équivalent ou de poursuivre ses études à l'étranger. En Europe il s'agit principalement du système de transfert de crédit,
 en Belgique, l'équivalence des diplômes est un document qui détermine la valeur des études suivies à l'étranger ;
 en physique : 
 principe d'équivalence ;
 en droit :
 Équivalence des conditions.